Tumbesini – abitanti di Regione di Tumbes
Tumbesini – abitanti di Tumbes